En rhétorique, la confirmation est une des parties d'un discours judiciaire
 La confirmation est un sacrement de l'initiation chrétienne dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe et dans certaines Églises réformées. Voir également Confirmation (protestantisme)
 Le biais de confirmation est la tendance des gens à privilégier les informations qui confirment leurs idées préconçues ou leurs hypothèses.
 Le panneau directionnel de confirmation confirme les mentions desservies par la route sur laquelle il est implanté.
 La procédure de confirmation directe ou circularisation est une tâche en matière d'audit d'entreprise.